Натуральне число 384
 384 рік до нашої ери
 384 рік нашої ери